Гней Помпей () — древнеримские преномен и номен, традиционно использовавшиеся в одной из ветвей рода Помпеев: 
 Гней Помпей Страбон ()(?133 до н. э. — 87 до н. э.) — полководец, оратор, консул, отец Помпея Великого.
 Гней Помпей Магн () (106 — 48 до н. э.) — выдающийся полководец и политик.
 Гней Помпей Магн Младший () (ок. 77 — 45 до н. э.) — старший сын Помпея Великого, префект флота, воевал на стороне отца против Цезаря.
 Гней Помпей Магн () (ок. 23 н. э. — 47 н. э.) — квестор при Клавдии, был женат на его дочери, Клавдии Антонии.
 Гней Помпей Трог ) — римский историк I века до н. э.
 Гней Помпей — римский государственный деятель конца I века до н. э.
 Гней Помпей Катуллин — римский политический деятель второй половины I века.
 Гней Помпей Коллега — римский политический и военный деятель второй половины I века. Гней Помпей — консул-суффект 31 года до н. э.

 См. также 
 Помпей